

Атід —  політична партія в Ізраїлі.

Атід — село у повіті Харгіта.
 Атід —  комуна у повіті Харгіта.

Див. також 
 Єш Атід